Theodor Drexel était un bibliographe allemand du , auteur d'une bibliographie de livres de gastronomie incluant des travaux en anglais, portugais, allemand, français, néerlandais, italien, espagnol, hongrois, polonais, russe, et suédois. Il s'agit d'un catalogue d'une des principales collections gastronomiques du . Plus de  qui furent légués à la bibliothèque de Berlin et qui disparurent lors de l'incendie de cette institution.

Publications
 Catalog der Kochbücher-Sammlung, Francfort-sur-le-Main, 1885-1891 ; Bruxelles, 1989 ; Mansfield, Martino, 1990 ; Martino Publishing, 2000. Édition rassemblée du catalogue individuellement publié et de ses suppléments de la collection des livres de cuisine de  formée par Drexel incluant des travaux en allemand (1-123), français (124-188), anglais (189-216), latin, italien, espagnol (217-242), néerlandais et suédois (243-258). 

Écrivain allemand du XIXe siècle
Bibliographe allemand
Auteur culinaire allemand
Écrivain de langue allemande
Date de naissance non renseignée (XIXe siècle)